Big Wheel and Others è il settimo album in studio del musicista statunitense Cass McCombs, pubblicato nel 2013.

Tracce
Tutte le tracce sono state scritte da Cass McCombs, eccetto dove indicato.

Disco 1

Disco 2

Collegamenti esterni